Superkombination konkurrencen for herrer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 13. februar 2018 med første gennemløb kl. 11:30 (lokal tid) og andet gennemløb kl. 15:00 (lokal tid) på Jeongseon Alpine Centre.

Konkurrencen 
Skiløberne sendes af sted enkeltvis med to gennemløb og de tre der passerer målstregen i den samlede hurtigste tid tildeles medaljerne.Konkurrencen blev den første, der blev afholdt af de alpine skiløb, da de to foregående dages løb var blevet aflyst på grund af vejret. Dette betød også, at løbet var første gang ved vinter-OL 2018, at en dansker var i aktion.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Alpint skiløb  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

Superkombination - Herrer